Бор Павловчич  — словенський стрибун з трампліна. Учасник Чемпіонату світу 2021.

Спортивна кар'єра 
У Кубку світу Павловчич дебютував у січні 2016 року в Саппоро. Його найкращий результат на етапі Кубка світу - друге місце в Клінгенталі 7 лютого 2021 року. Взяв участь у зимових юнацьких Олімпійських іграх 2016 року, де виграв змагання на нормальному трампліні серед хлопчиків.

Результати в Кубку світу 
Усі результати наведено за даними Міжнародної федерації лижного спорту.

Підсумкові місця в Кубку світу за роками

Окремі змагання (36)

Примітки 

Словенські стрибуни з трампліна